Ticket to Ride (nummer), een nummer van The Beatles
 Ticket to Ride (album), een muziekalbum van The Carpenters
 Ticket to Ride (spel), een bordspel van Alan R. Moon
 Ticket to Ride (Beverly Hills, 90210), een aflevering uit de serie Beverly Hills, 90210